Korbel (případně jako slovenské příjmení ve variantě Korbeľ) může být:
 nádoba na pivo nebo jinou tekutinu, viz také holba (nádoba)

 název českých piv
 Slezský Korbel

 jiné významy
 Straškovský korbel – hudební festival
 Korbel (rybník) – rybník u Velké Bíteše v okrese Žďár nad Sázavou

 příjmení osob
 viz Korbel (příjmení)

Externí odkazy